Olof Eneroth, född 8 mars 1744 g.s. i Uppsala, död där 11 februari 1808 i Gävle, var en svensk kyrkoherde och hovpredikant.

Källor

Födda 1744
Avlidna 1808
Män
Präster från Uppsala
Svenska hovpredikanter
Svenska präster under 1700-talet